Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015 года — соревнование, которое проходило с 8 по 24 ноября в нидерландском Эммене под эгидой ФМЖД по круговой системе. Главный арбитр — бельгиец Johan Demasure. Призовой фонд 25 000 евро. Титул чемпиона мира в девятый раз завоевал россиянин Александр Георгиев.

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсмена сделали по 40 ходов. В противном случае обеим участникам присуждается 0 очков.

Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:

 по наибольшему количеству побед
 по результату личных встреч
 по результату полученному в порядке классификации.

В случае, если эти критерии не позволят определить место участников, для определения мест с 1 по 3 будет проведён один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников), а начиная с 4 места участникам будет присвоено одинаковое место.

Участники в основной программе 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 На места от Европы (номера путёвок 14-20) квота не более 2 спортсменов от каждой из следующих стран: Белоруссия, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Таким образом, из-за исчерпания квоты в ЧМ не попали Гетманский Александр (5 место на ЧЕ), Александр Шварцман (7 место), Муродулло Амриллаев (8 место) (все — Россия), Ваутер Сипма (12 место), Йос Стоккел (13 место) (оба — Нидерланды).

Для других стран квота 1 спортсмен. Участники под номерами 1-5 идут сверх квот.

 Запасные
 Александр Шварцман (Россия) — лучший рейтинг
 Артур Тункевич (Литва) — чемпион мира среди юношей
 Гунтис Валнерис (Латвия)

Результаты

1 тур 
 Рон Хёсденс (2334) — Ваутер Сипма (2359) 0—2
 Александр Балякин (2390) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Артём Иванов (2371) — Раймонд Випулис (2284) 1—1
 Рул Бомстра (2411) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Ганбаатар Ганжаргал (2265)
 Фредди Локо (2336) — Арно Кордье (2369) 1—1
 Н’Диага Самб (2302) — Франц Форбин (2282) 2—0
 Леопольд Кугу (2301) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Алексей Чижов (2388) 1—1
 Александр Георгиев (2419) — Аллан Силва (2288) 1—1

2 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Алексей Чижов (2388) — Александр Георгиев (2419) 1—1
 Жюль Атсе (2329) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1—1
 Франц Форбин (2282) — Леопольд Кугу (2301) 1—1
 Арно Кордье (2369) — Н’Диага Самб (2302) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Фредди Локо (2336) 1—1
 Айнур Шайбаков (2351) — Ян Грунендейк (2343) 1—1
 Раймонд Випулис (2284) — Рул Бомстра (2411) 1—1
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Артём Иванов (2371) 1—1
 Рон Хёсденс (2334) — Александр Балякин (2390) 1—1

3 тур 
 Александр Балякин (2390) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Артём Иванов (2371) — Рон Хёсденс (2334) 1—1
 Рул Бомстра (2411) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Раймонд Випулис (2284) 2—0
 Фредди Локо (2336) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1
 Н’Диага Самб (2302) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Арно Кордье (2369) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Франц Форбин (2282) 1—1
 Александр Георгиев (2419) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Аллан Силва (2288) — Алексей Чижов (2388) 1—1

4 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Алексей Чижов (2388) 1—1
 Жюль Атсе (2329) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Франц Форбин (2282) — Александр Георгиев (2419) 0—2
 Арно Кордье (2369) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Леопольд Кугу (2301) 1—1
 Айнур Шайбаков (2351) — Н’Диага Самб (2302) 2—0
 Раймонд Випулис (2284) — Фредди Локо (2336) 0—2
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Ян Грунендейк (2343) 0—2
 Рон Хёсденс (2334) — Рул Бомстра (2411) 0—2
 Александр Балякин (2390) — Артём Иванов (2371) 1—1

5 тур 
 Артём Иванов (2371) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Рул Бомстра (2411) — Александр Балякин (2390) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Рон Хёсденс (2334) 2—0
 Фредди Локо (2336) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Н’Диага Самб (2302) — Раймонд Випулис (2284) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 2—0
 Александр Георгиев (2419) — Арно Кордье (2369) 2—0
 Аллан Силва (2288) — Франц Форбин (2282) 2—0
 Алексей Чижов (2388) — Жюль Атсе (2329) 1—1

6 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Франц Форбин (2282) — Алексей Чижов (2388) 1—1
 Арно Кордье (2369) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Александр Георгиев (2419) 1—1
 Айнур Шайбаков (2351) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1—1
 Раймонд Випулис (2284) — Леопольд Кугу (2301) 1—1
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Н’Диага Самб (2302) 1—1
 Рон Хёсденс (2334) — Фредди Локо (2336) 2—0
 Александр Балякин (2390) — Ян Грунендейк (2343) 1—1
 Артём Иванов (2371) — Рул Бомстра (2411) 1—1

7 тур 
 Рул Бомстра (2411) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Артём Иванов (2371) 1—1
 Фредди Локо (2336) — Александр Балякин (2390) 1—1
 Н’Диага Самб (2302) — Рон Хёсденс (2334) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Раймонд Випулис (2284) 1—1
 Александр Георгиев (2419) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1
 Аллан Силва (2288) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1—1
 Жюль Атсе (2329) — Франц Форбин (2282) 2—0
 Алексей Чижов (2388) — Арно Кордье (2369) 1—1

8 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Франц Форбин (2282) 2—0
 Арно Кордье (2369) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Алексей Чижов (2388) 0—2
 Айнур Шайбаков (2351) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Раймонд Випулис (2284) — Александр Георгиев (2419) 0—2
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1—1
 Рон Хёсденс (2334) — Леопольд Кугу (2301) 1—1
 Александр Балякин (2390) — Н’Диага Самб (2302) 1—1
 Артём Иванов (2371) — Фредди Локо (2336) 2—0
 Рул Бомстра (2411) — Ян Грунендейк (2343) 2—0

9 тур 
 Ян Грунендейк (2343) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Н’Диага Самб (2302) — Артём Иванов (2371) 0-2
 Фредди Локо (2336) — Рул Бомстра (2411) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Александр Балякин (2390) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Рон Хёсденс (2334) 1—1
 Александр Георгиев (2419) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Аллан Силва (2288) — Раймонд Випулис (2284) 1—1
 Алексей Чижов (2388) — Айнур Шайбаков (2351) 2—0
 Жюль Атсе (2329) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1—1
 Франц Форбин (2282) — Арно Кордье (2369) 0-2

10 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Арно Кордье (2369) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Франц Форбин (2282) 1—1
 Айнур Шайбаков (2351) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Раймонд Випулис (2284) — Алексей Чижов (2388) 1—1
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Рон Хёсденс (2334) — Александр Георгиев (2419) 0-2
 Александр Балякин (2390) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 2-0
 Артём Иванов (2371) — Леопольд Кугу (2301) 1—1
 Рул Бомстра (2411) — Н’Диага Самб (2302) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Фредди Локо (2336) 2-0

11 тур 
 Н’Диага Самб (2302) — Ян Грунендейк (2343) 1—1
 Фредди Локо (2336) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Рул Бомстра (2411) 0-2
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Артём Иванов (2371) 0-2
 Александр Георгиев (2419) — Александр Балякин (2390) 1—1
 Аллан Силва (2288) — Рон Хёсденс (2334) 1—1
 Алексей Чижов (2388) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1—1
 Жюль Атсе (2329) — Раймонд Випулис (2284) 2-0
 Франц Форбин (2282) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1
 Арно Кордье (2369) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1—1

12 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1—1
 Айнур Шайбаков (2351) — Арно Кордье (2369) 1—1
 Раймонд Випулис (2284) — Франц Форбин (2282) 2-0
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Жюль Атсе (2329) 1—1
 Рон Хёсденс (2334) — Алексей Чижов (2388) 1—1
 Александр Балякин (2390) — Аллан Силва (2288) 1—1
 Артём Иванов (2371) — Александр Георгиев (2419) 1—1
 Рул Бомстра (2411) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1—1
 Ян Грунендейк (2343) — Леопольд Кугу (2301) 2-0
 Фредди Локо (2336) — Н’Диага Самб (2302) 0-2

13 тур 
 Н’Диага Самб (2302) — Ваутер Сипма (2359) 1—1
 Леопольд Кугу (2301) — Фредди Локо (2336) 1—1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Ян Грунендейк (2343) 1—1
 Александр Георгиев (2419) — Рул Бомстра (2411) 1—1
 Аллан Силва (2288) — Артём Иванов (2371) 1—1
 Алексей Чижов (2388) — Александр Балякин (2390) 1—1
 Жюль Атсе (2329) — Рон Хёсденс (2334) 2-0
 Франц Форбин (2282) — Жан Марк Нджофанг (2370) 0-2
 Арно Кордье (2369) — Раймонд Випулис (2284) 1—1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Айнур Шайбаков (2351) 1—1

14 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Айнур Шайбаков (2351) 1-1
 Раймонд Випулис (2284) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 2-0
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Арно Кордье (2369) 1-1
 Рон Хёсденс (2334) — Франц Форбин (2282) 2-0
 Александр Балякин (2390) — Жюль Атсе (2329) 1-1
 Артём Иванов (2371) — Алексей Чижов (2388) 1-1
 Рул Бомстра (2411) — Аллан Силва (2288) 1-1
 Ян Грунендейк (2343) — Александр Георгиев (2419) 1-1
 Фредди Локо (2336) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 2-0
 Н’Диага Самб (2302) — Леопольд Кугу (2301) 1-1

15 тур 
 Леопольд Кугу (2301) — Ваутер Сипма (2359) 1-1
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Н’Диага Самб (2302) 1-1
 Александр Георгиев (2419) — Фредди Локо (2336) 1-1
 Аллан Силва (2288) — Ян Грунендейк (2343) 1-1
 Алексей Чижов (2388) — Рул Бомстра (2411) 1-1
 Жюль Атсе (2329) — Артём Иванов (2371) 1-1
 Франц Форбин (2282) — Александр Балякин (2390) 1-1
 Арно Кордье (2369) — Рон Хёсденс (2334) 1-1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1-1
 Айнур Шайбаков (2351) — Раймонд Випулис (2284) 1-1

16 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Раймонд Випулис (2284) 1-1
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Айнур Шайбаков (2351) 2-0
 Рон Хёсденс (2334) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1-1
 Александр Балякин (2390) — Арно Кордье (2369) 1-1
 Артём Иванов (2371) — Франц Форбин (2282) 1-1
 Рул Бомстра (2411) — Жюль Атсе (2329) 1-1
 Ян Грунендейк (2343) — Алексей Чижов (2388) 1-1
 Фредди Локо (2336) — Аллан Силва (2288) 1-1
 Н’Диага Самб (2302) — Александр Георгиев (2419) 0-2
 Леопольд Кугу (2301) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1-1

17 тур 
 Дул Эрдэнэбилэг (2269) — Ваутер Сипма (2359) 1-1
 Александр Георгиев (2419) — Леопольд Кугу (2301) 2-0
 Аллан Силва (2288) — Н’Диага Самб (2302) 1-1
 Алексей Чижов (2388) — Фредди Локо (2336) 1-1
 Жюль Атсе (2329) — Ян Грунендейк (2343) 1-1
 Франц Форбин (2282) — Рул Бомстра (2411) 0-2
 Арно Кордье (2369) — Артём Иванов (2371) 1-1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Александр Балякин (2390) 0-2
 Айнур Шайбаков (2351) — Рон Хёсденс (2334) 1-1
 Раймонд Випулис (2284) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1-1

18 тур 
 Ваутер Сипма (2359) — Жан Марк Нджофанг (2370) 1-1
 Рон Хёсденс (2334) — Раймонд Випулис (2284) 1-1
 Александр Балякин (2390) — Айнур Шайбаков (2351) 1-1
 Артём Иванов (2371) — Ганбаатар Ганжаргал (2265) 1-1
 Рул Бомстра (2411) — Арно Кордье (2369) 2-0
 Ян Грунендейк (2343) — Франц Форбин (2282) 2-0
 Фредди Локо (2336) — Жюль Атсе (2329) 1-1
 Н’Диага Самб (2302) — Алексей Чижов (2388) 1-1
 Леопольд Кугу (2301) — Аллан Силва (2288) 1-1
 Александр Георгиев (2419) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1-1

19 тур 
 Александр Георгиев (2419) — Ваутер Сипма (2359) 1-1
 Аллан Силва (2288) — Дул Эрдэнэбилэг (2269) 1-1
 Алексей Чижов (2388) — Леопольд Кугу (2301) 2-0
 Жюль Атсе (2329) — Н’Диага Самб (2302) 0-2
 Франц Форбин (2282) — Фредди Локо (2336) 1-1
 Арно Кордье (2369) — Ян Грунендейк (2343) 1-1
 Ганбаатар Ганжаргал (2265) — Рул Бомстра (2411) 1-1
 Айнур Шайбаков (2351) — Артём Иванов (2371) 0-2
 Раймонд Випулис (2284) — Александр Балякин (2390) 0-2
 Жан Марк Нджофанг (2370) — Рон Хёсденс (2334) 1-1

Ссылки 
 Annex 17 Individual FMJD Competitions — The World Championship
 Информация о чемпионате мира 2015 на сайте ФМЖД
 Информация о классификации голландцев на ЧМ2015
 The World Championship 2015. Rules and regulations
 Результаты на сайте KNDB

2015 год в шашках
Мужчины 2015
Ноябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Эммене
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Шашки в Нидерландах
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в Нидерландах